Landrada de Munsterbilzen o santa Landrada († 690), fundadora de l'abadia de Munsterbilzen
 Landrada d'Hesbaye, robertiana del segle VIII, mare de Chrodegang de Metz (sant Chrodegang)
 Landrada, filla de Carles Martell i germana d'Auda de França.